Mystique peut désigner :

 La mystique dans le domaine de la spiritualité ;
 Mystique, personnage de fiction des comics Marvel, ennemie des X-Men apparue en 1978 ;

 Les Mystiques, personnages de fiction du film de fantasy américain Dark Crystal (1982) ; 

 Mystique, entreprise de jeux vidéo pornographiques créée en 1982.

Voir aussi
 le testament mystique, une des formes du testament en droit français.